Scharowo () ist eine russische Ortsbezeichnung:

 Scharowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Szardehlen, 1938 bis 1946 Scharden, sowie: Martingken, 1938 bis 1946 Martingen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Scharowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod